Мухи ад-Дин Яхья ибн Мухаммад ибн Аби-и-Шукр аль-Магриби (; ок. 1220, Магриб — ок. 1283, Мераге) —  и  государства Хулагуидов. Работал в Дамаске, с 1260 — в Марагинской обсерватории Насир ад-Дина ат-Туси.

Составил ряд комментариев к сочинениям Евклида, Аполлония, Феодосия, Менелая, Птолемея. Написал «Трактат о фигуре секущих», «Книгу об астролябии», «Тракатат о способе определения синусов в круге», «Книгу об определении уравнения дня, амплитуды востока и угла поворота небесной сферы геометрическим методом».

Литература 
 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. — : Фан, 1967.
 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.). — В 3 тт. — : Наука, 1983.

Арабские математики
Арабские астрономы